Кокко может означать:

Фамилия 

 Кокко () — финская фамилия. Известные носители:
 Кокко, Александр (род. 1987) — финский футболист.
 Кокко, Онни (1904—1918) — финский ребёнок-солдат.
 Кокко, Петри (род. 1966) — финский фигурист.
 Кокко, Юрьё (1903—1977) — финский писатель и ветеринар.
 Кокко, Яри (род. 1961) — финский кинорежиссёр и продюсер.
 Кокко, Ялмар Матвеевич (1900—1940) — советский борец классического стиля.

Прочее 
 Кокко — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Кокко, в макробиотике — лечебная каша из цельных зерен риса, пшена, киноа, кунжута и тыквенных семечек с водорослями или без них.